Riot komt voor in de volgende betekenissen:

Riot (Marvel): een superschurk van Marvel Comics
Riot (film): een film uit 1997
Riot (band): een metalband